Шимковяк — фамилия. Известные носители:
 Шимковяк, Керстин (Юргенс; род. 1977) — немецкая скелетонистка.
 Шимковяк, Мария Сантия (1910—1942) — польская монахиня, святая.
 Шимковяк, Мирослав (род. 1976) — польский футболист, участник ЧМ 2006.